Tubulicrinis — рід грибів родини Tubulicrinaceae. Назва вперше опублікована 1956 року.

Класифікація 
До роду Tubulicrinis відносять 81 вид:

Примітки

Джерела 

 Donk, M.A. 1956. Notes on resupinate Hymenomycetes--III. Fungus. 26:3-24 - P.13

Роди грибів
Гіменохетальні